Qingyuan kan syfta på:

Kina
Qingyuan, Guangdong – en storstad på prefekturnivå i Guangdong-provinsen
Qingyuan, Baoding – ett härad i Hebei-provinsen
Qingyuan, Fushun – ett autonomt härad för manchuer i Liaoning-provinsen
Qingyuan, Lishui – ett härad i Zhejiang-provinsen
 Qingyuan (köping i Kina, Heilongjiang)
Qingyuan (socken i Kina, Sichuan)
Qingyuan (häradshuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 35,14, long 104,22)
Qingyuan (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 27,40, long 119,49)
Qingyuan (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 28,95, long 107,36)
Qingyuan (häradshuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 28,12, long 113,00)

WP:Projekt Kina